Impasse des Orfèvres peut désigner :
 l'impasse des Orfèvres, à Rouffach,
 l'impasse des Orfèvres à Strasbourg.